Двопарноногі (Amphipoda) — ряд вищих ракоподібних (Malacostraca), що налічує понад 7000 невеликих видів.
 Двопарноногі (Diplopoda) — ряд багатоніжок (Myriapoda).